Lilla Abborrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Abborrasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (5,37 ha)
Lilla Abborrasjön (Roasjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lilla Abborrasjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Abborrasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn